Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 2001 v Turčiji, kjer je pod vodstvom selektorja Borisa Zrinskega v svojem petem nastopu osvojila trinajsto mesto. V predtekmovalni skupini B je proti turški, španski in latvijski reprezentanci osvojila četrto mesto z eno zmago in dvema porazoma ter se ni uvrstila v naslednji krog tekmovanja.

Postava 
Selektor:  Boris Zrinski

Tekme

Prvi krog - skupina B

Statistika 

|-
| Nesterovič, Radoslav
| 3
| 84
| 21/36
| 58,3
| 0/3
| 0,0
| 5/8
| 62,5
| 9
| 18
| 27
| 0
| 15
| 1
| 2
| 1
| 47
| 15,7
|-
| McDonald, Ariel
| 3
| 91
| 6/18
| 33,3
| 5/13
| 38,5
| 8/9
| 88,9
| 3
| 6
| 9
| 11
| 13
| 8
| 5
| 0
| 35
| 11,7
|-
| Bečirovič, Sani
| 3
| 98
| 6/17
| 35,3
| 6/15
| 40,0
| 4/8
| 50,0
| 2
| 14
| 16
| 12
| 11
| 12
| 5
| 0
| 34
| 11,3
|-
| Milič, Marko
| 3
| 60
| 9/16
| 56,3
| 1/3
| 33,3
| 3/4
| 75,0
| 7
| 8
| 15
| 5
| 8
| 2
| 4
| 1
| 24
| 8,0
|-
| Gorenc, Boris
| 3
| 54
| 5/11
| 45,5
| 2/7
| 28,6
| 7/14
| 50,0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 7
| 3
| 0
| 0
| 23
| 
|-
| Smodiš, Matjaž
| 3
| 62
| 2/5
| 40,0
| 4/9
| 44,4
| 3/4
| 75,0
| 0
| 5
| 5
| 2
| 12
| 1
| 3
| 1
| 19
| 7,7
|-
| Udrih, Beno
| 3
| 53
| 7/14
| 50,0
| 0/0
| 0,0
| 2/2
| 100,0
| 2
| 4
| 6
| 4
| 9
| 0
| 3
| 1
| 16
| 5,3
|-
| Jurkovič, Ivica
| 2
| 39
| 1/6
| 16,7
| 1/5
| 20,0
| 4/4
| 100,0
| 4
| 3
| 7
| 1
| 6
| 2
| 1
| 0
| 9
| 4,5
|-
| Tušek, Marko
| 3
| 46
| 2/17
| 11,8
| 0/0
| 0,0
| 4/7
| 57,1
| 4
| 5
| 9
| 0
| 4
| 1
| 0
| 0
| 8
| 2,7
|-
| Kraljevič, Marijan
| 3
| 24
| 1/5
| 20,0
| 0/0
| 0,0
| 4/4
| 100,0
| 4
| 4
| 8
| 2
| 5
| 3
| 0
| 0
| 6
| 2,0
|-
| Lakovič, Jaka
| 1
| 10
| 2/2
| 100,0
| 0/0
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 0
| 2
| 2
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4,0
|-
| Jagodnik, Goran
| 1
| 5
| 0/0
| 0,0
| 0/1
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,0
|-
| Skupaj
| 3
| 
| 62/147
| 42,2
| 19/56
| 33,9
| 44/64
| 68,8
| 36
| 72
| 108
| 41
| 92
| 33
| 23
| 4
| 225
| 75,0
|}

Zunanje povezave
 fibaeurope.com 

2001
Evropsko prvenstvo v košarki 2001
2001 v Sloveniji